

Geografia

Austria 
 Grünbach – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Grünbach – frazione di Gunskirchen, comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Grünbach – ex comune ora frazione di Waldenstein, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Grünbach am Schneeberg – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Germania 
 Grünbach – comune nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Grünbach – ex comune, ora abbandonato, nel territorio di Baumholder, città nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Grünbach – frazione di Neuschönau, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Polonia 
 Grünbach – antico nome tedesco di Łaznowska Wola, frazione del comune di Rokiciny nel distretto di Tomaszów Mazowiecki (Łódź)